

Patronyme 

 Charles Higham (1931 - 2012), écrivain britannique ;
 Nicholas Higham (1961- ), mathématicien britannique ;

Toponyme 

 Higham (Babergh), Suffolk, Angleterre
 Higham (Derbyshire), Angleterre
 Higham (Forest Heath), Suffolk, Angleterre
 Higham (Kent), Angleterre
 Higham (Lancashire), Angleterre
 Higham (South Yorkshire), Angleterre
 Higham Ferrers, bourg traditionnel de la vallée de la Nene, dans l'est du Northamptonshire.
Patronyme anglais